А119:
  — автодорога Вологда — Медвежьегорск.
 Проект А119 — проект США сброса ядерной бомбы на Луну

См. также 
  «Вятка» — автодорога, ранее имевшая номер А119.